Toponímia:
 Beauvais (municipi de l'Oise), municipi francès capital del departament de l'Oise (regió de la Picardia) 
 Beauvais-sur-Matha, municipi francès al departament de Charente Marítim 
 Beauvais-sur-Tescou, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Bisbat de Beauvais, jurisdicció eclesiàstica francesa centrada a la població de Beauvais erigida al  i suprimida el 1801, quedant unida a la diòcesi d'Amiens; i restablerta el 1822
 Cantó de Beauvais-Nord-Est, cantó francès al districte de Beauvais (departament de l'Oise) 
 Cantó de Beauvais-Nord-Oest, cantó francès al districte de Beauvais (departament de l'Oise) 
 Cantó de Beauvais-Sud-Oest, cantó francès al districte de Beauvais (departament de l'Oise) 
 Comtat de Beauvais, jurisdicció feudal de França al nord de París 
 Districte de Beauvais, districte del departament francès de l'Oise (regió de Picardia) 
 Biografies:
 Alfred Lair de Beauvais (Bayeux, 1820 - Dreux, 1869), organista i compositor francès del Romanticisme 
 Vicent de Beauvais (1190-1264), teòleg dominic, erudit medieval i autor del compendi Speculum Maius